Israel Journal of Mathematics — рецензируемый математический журнал, издается Еврейским университетом в Иерусалиме.
В журнале публикуются статьи по всем областям математики.

История
Основан в 1963 году, как продолжение Bulletin of the Research Council of Israel.

Показатели

В 2009 году MCQ составил 0.70.
В 2009 году импакт-фактор составил 0,754.

Внешние ссылки 
 
Научные журналы на английском языке
Математические журналы
Печатные издания, возникшие в 1963 году
Журналы Израиля
Еврейский университет в Иерусалиме